Do or Die steht für:

 Do or Die (Dropkick-Murphys-Album), Album von den Dropkick Murphys (1998)
 Do or Die (The-BossHoss-Album), Album von The BossHoss (2009)
 Do or Die (Lied), Lied von Thirty Seconds to Mars (2013)
 Do or Die (belgische Band), belgische Metal-Band 
 Do or Die (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hip-Hop-Band
 Do or Die (Video), Video zur Selbstmedikation von Schlangenbissen